FDP-Europatag 2004 steht für:

 FDP-Europatag 2004 (Januar) in Saarbrücken
 FDP-Europatag 2004 (März) in Bonn